Jacques Demers ist der Name folgender Personen:

* Jacques Demers (Eishockeytrainer) (* 1944), kanadischer Eishockeytrainer und Politiker
 Jacques Demers (Gewichtheber) (* 1960), kanadischer Gewichtheber